Золотополосая пеночка () — вид воробьиных птиц из семейства пеночковых (Phylloscopidae). Ранее включался в семейство славковые.

Распространён в Бутане, Китае, Индии, Лаосе, Мьянме, Непале, Таиланде, Вьетнаме. Обитает в бореальных и умеренных лесах. Ареал вида очень широк и он считается обычным в местах своего обитания.

В виде выделяют два подвида:
  встречается в горных рододендроновых лесах в северо-западных Гималаях;
  распространён от Непала до Тибета, в юго-западном Китае и северной Мьянме, зимой — на севере Таиланда.

Примечания 

Пеночки
Птицы Азии
Животные, описанные в 1845 году